Cobeña puede referirse a:
Cobeña: municipio de la Comunidad de Madrid (España).
Cobeña: barrio del municipio de Cillorigo de Liébana, Cantabria (España).
Cobeña, Teddy: médico, escultor y escritor